Миньо́на

Миньона — персонаж романа И. В. фон Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795), замкнутая девочка-подросток. Ей посвящены:
 «Миньона» — фортепианная пьеса Роберта Шумана, входящая во II часть «» (op. 68, 1848).
 «Реквием для Миньоны» — произведение Роберта Шумана для вокала, хора и оркестра (op. 98b, 1849).
 «» — опера Амбруаза Тома по либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре (1866).

 Фамилия
 Миньона, Вик (род. 1962) — американский актёр озвучивания и музыкант.

См. также